Лоя́н () — городской округ на западе провинции Хэнань в Китае. Округ примыкает на востоке к городскому округу Чжэнчжоу, где размещается правительство провинции Хэнань.

История 

Эти земли были заселены уже в глубокой древности. В 2070 г. до н. э. правитель легендарной династии Ся Тай Кан переместил столицу к месту, где в реку Лохэ впадает река Ихэ, город был назван Чжэньсюнь (斟鄩). В XVI веке до н. э. шанский правитель Тан, победив Ся, основал свою столицу Сихао (西豪) в местности, соответствующей Шисянгоу в городском уезде Яньши.

После того, как У-ван сверг династию Шан, и основал династию Чжоу, то его преемник Чжоу-гун, чтобы заселить пустующие восточные земли, основал на северном берегу реки Лохэ в местности Лои (洛邑) город Чэнчжоу (成周), который заселила аристократия прежней династии Шан. В 770 до н. э. чжоуский правитель Пин-ван перенёс сюда столицу страны, начав тем самым исторический период Восточной Чжоу; город получил название Ванчэн (王城, «город вана»). В 510 до н. э. город был разрушен в междоусобицах, но за год отстроен заново по повелению императора.

После того, как царство Цинь завоевало все прочие царства и создало первую в истории страны централизованную империю, был создан округ Саньчуань (三川郡), власти которого разместились в этих местах. Когда Лю Бан основал империю Хань, то сначала сделал её столицей Лоян, но затем перенёс её в Чанъань; округ Саньчуань был переименован в Хэнань (河南郡), а его власти по-прежнему размещались в этих местах. Во времена диктатуры Ван Мана город был переименован в Иян (宜阳). В 25 году н. э. Иян, переименованный в Лоян (雒阳), стал столицей восстановленной Восточной империи Хань. В 68 году в городе был основан Храм Белой Лошади — первый буддийский храм в Китае (храм сохранился до сих пор, однако в 1500 он был полностью перестроен). Первым монахом, проповедовавшим буддизм в Лояне, был Ань Шигао.

Когда Цао Пэй низложил правителя империи Хань и провозгласил образование царства Вэй, то оставил Лоян столицей (изменив написание названия на 洛阳). Когда Сыма Янь сверг правящую в Вэй династию и провозгласил империю Цзинь, то также оставил столицей Лоян. Империя Цзинь пала под натиском варваров, город был почти полностью разрушен, а столица перенесена в Нанкин; Лоян при этом был переименован в Чжунцзин (中京, «Средняя столица»).

При империи Северная Вэй Лоян стал с 436 года административным центром области Лочжоу (洛州), а в 493 году туда вновь была перенесена столица страны. Тогда были построены знаменитые Пещеры Лунмэнь, в которых помещалось более 30 тысяч статуй Будды. После распада Северной Вэй эти земли перешли под контроль Северной Ци, которая потом была завоёвана Северной Чжоу. Властями Северной Чжоу Лоян был переименован в Дунцзин (东京, «Восточная столица»).

В 581 году вновь объединившая весь Китай империя Северная Чжоу была переименована в Суй. В 605 году император Ян-ди перенёс столицу на восток, выстроив новый Лоян восточнее того места, где находился чжоуский Ванчэн и западнее того места, где находился город при империях Хань и Вэй; в том же году область Лочжоу была переименована в Юйчжоу (豫州; в 607 году она опять стала округом Хэнань, а в 618 году — вновь областью Лочжоу).

Сменившая в 617 году империю Суй империя Тан оставила Лоян столицей, переименовав его в 657 году в Дунду (东都, «Восточная столица»). В 621 году помимо уезда Лоян и области Лочжоу (в которую входило 9 уездов) была образована ещё и Лоянская управа (которой подчинялось 9 областей), власти которой также разместились в Лояне. В 627 году страна была разделена на 10 регионов-дао, и Лоян был подчинён региону Хэнань (河南道). В 713 году область Лочжоу была переименована в Хэнаньскую управу (河南府). Императрица У Цзэтянь в 690 году переименовала город в Шэньду (神都, «Священная столица»), а в 740-х годах город был вновь переименован в Дунцзин.

В 907 году империя Тан пала, и наступила Эпоха пяти династий и десяти царств. Из пяти короткоживущих династий, властвовавших над Центральными равнинами, во времена Поздней Лян, Поздней Тан и Поздней Цзинь Лоян служил основной столицей, а во времена Поздней Хань и Поздней Чжоу — вспомогательной; в этот период Лоян оставался политическим, экономическим и культурным центром Китая.

После образования империи Сун Лоян стал Западной столицей страны и местом расположения властей Хэнаньской управы. Здесь была основана «Академия сынов государства», готовящая высшие чиновничьи кадры. Когда эти земли захватила чжурчжэньская империя Цзинь, то Лоян стал Средней столицей, а Хэнаньская управа была переименована в Цзиньчанскую управу (金昌府).

После монгольского завоевания Лоян навсегда утратил столичный статус, и оставался лишь местом пребывания властей Хэнаньской управы. При имерии Мин Хэнаньской управе подчинялись 10 уездов и 2 княжества.

После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административного деления, и в 1913 году Хэнаньская управа была упразднена. В 1923 году в Лоян переехали власти провинции Хэнань. Когда в 1932 году японцы попытались захватить Шанхай, то Лоян был объявлен временной столицей Китайской республики. Когда во время японо-китайской войны почти весь Северный Китай оказался под японской оккупацией, то Лоян стал прифронтовым городом, здесь разместился штаб 1-го военного района, а с 1939 года сюда вновь перебрались власти провинции Хэнань.

Во время гражданской войны Лоян был взят войсками коммунистов в 1948 году. Урбанизированная часть уезда Лоян была выделена в отдельную административную единицу — город Лоян, а в 1949 году был образован Специальный район Лоян (洛阳专区), объединивший полтора десятка административных единиц уездного уровня. В 1954 году город Лоян был выведен из подчинения Специального района, и подчинён напрямую властям провинции Хэнань; город при этом был разделён на Район № 1, Район № 2 и Пригородный район. В 1955 году был расформирован уезд Лоян, а его территория частично вошла в состав города Лоян, а частично — в состав соседних административных единиц. В 1956 году в составе Лояна были образованы районы Лаочэн и Сигун, а в 1957 — район Чаньхэ. В 1958 году Лоян был понижен в статусе до уездного уровня и вновь подчинён властям Специального района, но в 1964 году снова стал городом провинциального подчинения.

В 1969 году Специальный район Лоян был переименован в Округ Лоян (洛阳地区). В 1971 году в состав города Лоян был передан уезд Мэнцзинь, но в 1976 году он вновь был возвращён в подчинение округу. В 1982 году район Лобэй был переименован в Лаочэн, а также был создан район Цзили. В 1983 году в подчинение властям Лояна были переданы уезды Мэнцзинь, Синьань и Яньши.

В 1986 году был расформирован округ Лоян, а вместо него образованы городские округа Лоян, Саньмэнься и Пиндиншань; уезды Луаньчуань, Сунсянь, Жуян, Иян, Лонин и Ичуань вошли в состав городского округа Лоян.

В 1993 году уезд Яньши был преобразован в городской уезд.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Лоян делится на 6 районов, 1 городской уезд, 8 уездов:

Экономика 
В Лояне расположены нефтехимический комбинат Sinopec Group, локомотивостроительный завод компании CRRC Group, завод сельскохозяйственной и строительной техники YTO Group (подразделение China National Machinery Industry Corporation), завод листового стекла компании Luoyang Glass.

Транспорт

Авиационный 
Коммерческие авиаперевозки города обслуживает аэропорт Лоян Бэйцзяо.

Метрополитен 
В марте 2021 года введена в эксплуатацию 1-я линия Лоянского метрополитена. Линия имеет протяжённость в 25 км и насчитывает 19 станций. В декабре 2021 года открылась 2-я линия метрополитена протяжённостью 18,3 км, имевшая 15 станций.

Образование 
 Хэнаньский научно-технологический университет
 Лоянский технологический колледж
 Лоянский педагогический колледж 
 Лоянский колледж иностранных языков Китайской народно-освободительной армии

Достопримечательности 

 Пещеры Лунмэнь, в ноябре 2000 года получившие статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
 Храм Белой Лошади в 12 км к востоку от центра города
 Гуаньлинь — комплекс храмов в честь маршала Гуань Юй, героя эпохи Троецарствия, недалеко от пещер к югу от города
 Лоянский музей исторических саркофагов
 Лоянский музей
 Парк Ванчен :zh:周王城公園 (крупнейший комплексный парк провинции, осн. 1955), расположенный на археологическом раскопе столицы эп. Чжоу. Парк является одним из мест проведения ежегодной «Ярмарки пионов» :zh:中国洛阳牡丹文化节.

Города-побратимы 
Лоян является городом-побратимом следующих городов:

  Окаяма, префектура Окаяма, Япония — с 1981
  Тур, регион Центр, Франция — с 1982
  Сукагава, префектура Фукусима, Япония — с 1993
  Тольятти, Самарская область, Россия — с 2000
  Касихара, префектура Нара, Япония — с 2006
  Мяньян, провинция Сычуань, Китай — с 2009

Отражение в языке 
В китайском языке есть чэнъюй «в Лояне растут цены на бумагу» (), образное выражение для обозначения широкой распространённости, временной популярности литературного произведения. Он происходит из истории, повествуемой в главе «Описание литературного мира» () в «Книге Цзинь». Согласно ей, после появления «Оды трём столицам» () китайского писателя времён династии Цзинь  переписчиков этого произведения оказалось так много, что в Лояне выросли цены на бумагу.

Примечания

Литература 
 Кравцова М. Е. Лоян // Духовная культура Китая: Энциклопедия. — М.: Восточная литература, 2010. — Т. 6: Искусство. — 1031 с. — С.623-625. — ISBN 5020184292, ISBN 9785020363823

Ссылки 
 
 洛阳信息港 (на китайском)
 Longmen Grottoes 龙门石窟 (на английском и упрощённом китайском)
 В Центральном Китае обнаружены древние могилы возрастом 2600 лет

Бывшие столицы Китая
 
Вэй